Эндека — греческая фамилия. Известные представители:

 Эндека, Александр Павлович (1874—1933) — православный священник, деятельно обновленчества
 Эндека, Константин Юльевич (1930—2002) — советский инженер-конструктор.
 Эндека, Юлий Элевтерьевич (1902—1949) — советский инженер-конструктор.